

Duitsland 
 Sint-Galluskerk (Altenesch)

Nederland 
 Sint-Galluskerk (Angerlo)

Tsjechië 
 Sint-Galluskerk (Štolmíř), Český Brod
 Sint-Galluskerk (Praag), Praag
 Sint-Galluskerk (Zbraslav), Praag

Galluskerk